Ольховский — топоним и фамилия:

Известные носители

А

В 
 Ольховский, Валерий Сергеевич (1952—2002) — российский учёный-археолог, доктор исторических наук.
 Ольховский, Владислав Сергеевич (1938—2020) — украинский учёный, доктор физико-математических наук, профессор-ядерщик, магистр богословия.
 Ольховский, Владимир Сергеевич (1925—1969) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ольховский, Вячеслав Шагенович (род. 1961) — российский эстрадный и оперный певец, лауреат российских и международных конкурсов.

Г 
 Ольховский, Григорий Иванович (род. 1922) — участник Великой Отечественной войны, у которого было прострелено сердце.
 Ольховский, Гурген Гургенович (род. 1933) — советский и российский учёный, специалист в области тепловой энергетики, член-корреспондент РАН (2000), один из последних награждённых орденом Трудового Красного Знамени (21.12.1991).

Н

П 
 Ольховский, Пётр Дмитриевич (1852—1936) — генерал от инфантерии, начальник Петроградского и Московского военных округов, член Военного совета Российской империи.
 Ольховский, Пётр Иванович (1900—2000) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ольховский, Павел Григорьевич (1907—1983) — педагог и писатель. Как один из учащихся «Республики ШКИД», подготовил (совм. с К. Евстафьевым) книгу «Последняя гимназия» (1930)

Ф 
 Ольховский, Фёдор Иоаннович (1873—1938) — член IV Государственной думы от Витебской губернии, священник.



Населённые пункты 
 Ольховский — хутор в Большебабинском сельском поселении Алексеевского района Волгоградской области.
 Ольховский — хутор в Солонцовском сельском поселении Алексеевского района Волгоградской области.
 Ольховский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Ольховский — хутор в Добринском сельском поселении Урюпинского района Волгоградской области
 Ольховский — хутор в Дубовском сельском поселении Урюпинского района Волгоградской области.
 Ольховский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Ольховский — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 Ольховский — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Ольховский — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.

См. также 
 Ольховский переулок
 Ольховский район
 Ольховский сельский совет
 Ольховский сельсовет
 Ольховский тупик
 Ольховый
 Ольховская
 Подольховский
 Новоольховский